Kabinett Pleven steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Pleven I
 Kabinett Pleven II